Korth steht für:

 Korth, eine Manufaktur für Faustfeuerwaffen

Korth ist der Familienname folgender Personen:

 Claus Korth (1911–1988), deutscher Marineoffizier und Ritterkreuzträger
 Fred Korth (1909–1998), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Georg Korth (1896–1985), deutscher Botschafter
 Gerhard Korth (* 1929), deutscher Diplomat, Botschafter der DDR
 Harro Korth (* 1939), deutscher Liedtexter
 Käthe Korth (1902–1982), deutsche Schriftstellerin
 Ludwig von Korth (1811–1876), preußischer Generalleutnant
 Michael Korth (* 1946), deutscher Autor, Sänger und Librettist
 Paul Korth-Cortini (1890–1954), deutscher Magier und Illusionist
 Siegfried Korth (1926–1985), deutscher Maler
 Werner Korth (1929–1998), Offizier des Ministeriums für Staatssicherheit der DDR
 Wilhelm Korth (Maler) (1903–1994), deutscher Maler
 Wilhelm Korth (* 1967), deutscher Politiker (CDU)
 Willi Korth (* 1955), deutscher Fußballspieler
 William W. Korth (* 19??), US-amerikanischer Paläontologe

Siehe auch:
 Cord
 Cort
 Kohrt
 Kord
 Kort
 Kordt